Марк Матве́евич Антоко́льский (Мо́рдух Ма́тысович Антоко́льский; , Вильна, Российская империя — 9 июля 1902, Бад-Хомбург, Германская империя) — русский скульптор, реалист, первый в истории скульптор еврейского происхождения, получивший международную известность. Академик (с 1871), профессор скульптуры (с 1880) Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге.

Биография 
Родился 2 ноября (по старому стилю) 1840 года в Вильне. Фамилия происходит от названия виленского пригорода Антоколь (, ныне один из районов города), где и жила семья.

Был одним из восьмерых детей в еврейской семье, в которой росли, помимо него, сыновья Меер (1833), Нохим (1836), Михл-Пейсах (1837) и дочери Блюма-Рывка (1843), Эстер (1849), Буня (1852), Рахиль (1856). Его родители Матыс Янкелевич Антокольский (1815—1888) и Кейля-Хена Беньяминовна Антокольская (в девичестве Каценеленбоген, 1817—?) были людьми небогатыми и очень религиозными. Ещё мальчиком Антокольский рисовал везде, где только мог, — на столе, на стенах…. Родители относились к этому его увлечению резко негативно. Но когда сын подрос, отдали его в обучение резчику по дереву. О талантливом подмастерье узнала жена виленского генерал-губернатора В. И. Назимова — известная покровительница искусств А. А. Назимова. Благодаря её ходатайству будущего скульптора приняли в Академию художеств (ему было дозволено посещать вольнослушателем скульптурный класс).

В 1864 году Антокольскому была присвоена серебряная медаль за горельеф «Еврей-портной», а в 1868 году — золотая за горельеф «Скупой». Во время учёбы в Академии Антокольский не только в совершенстве овладел русским языком (у него дома говорили на идише), но и увлёкся российской историей и литературой.

Первой большой работой стала статуя «Иван Грозный» (1870 год). Великая княгиня Мария Николаевна, покровительствовавшая Академии художеств, пришла в восторг от скульптуры и рассказала о работе молодого художника императору Александру II. Статуя произвела на царя огромное впечатление, и он приобрёл её для Эрмитажа за 8 тысяч рублей (по тем временам это была огромная сумма). Работа Марка Антокольского «Царь Иоанн Васильевич Грозный» была куплена также в Кенсингтонский музей, став первой скульптурой из России, приобретённой на Западе. Совет Академии художеств присудил студенту Марку Антокольскому за «Ивана Грозного» высшую награду — звание академика.

В 1871 году, после окончания Академии, Антокольский отправился в Рим и Париж. В то время это была обычная для выпускников Академии художеств практика. Считалось, что будущие скульпторы и живописцы должны окунуться в культурную атмосферу и увидеть работы классиков в оригинале. В Риме Антокольский работал над статуей Петра I, задуманной ещё в России. Эту работу он выслал в Санкт-Петербург. В это же время Антокольского избрали членом-корреспондентом Парижской академии. В 1878 году он показал свои новые работы на Всемирной выставке в Париже и получил её высшую награду и французский орден Почётного легиона. Вскоре его избрали почётным членом многих западноевропейских академий: Берлинской, Венской, Лондонской и других.

В 1889 году скульптор создал статую «Нестор-летописец». В 1891 году он завершил ещё две работы: майолику «Ярослав Мудрый» и бронзовую статую «Ермак».

Антокольский много писал. Известны его статьи по вопросам искусства в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Неделе», журнале «Искусство и художественная промышленность». В «Вестнике Европы» в 1887 году была опубликована его «Автобиография». Незадолго до смерти он написал роман «Бен-Изак» — хронику из еврейской жизни.

Под редакцией В. В. Стасова и с его большим предисловием после смерти скульптора была издана книга «Марк Матвеевич Антокольский. Его жизнь, творчество, письма и статьи» (Санкт-Петербург — Москва, 1905).

Скончался Антокольский  года в 11 часов вечера во Франкфурте-на-Майне (по другим источникам — в городе Бад-Хомбург) от болезни желудка. Был похоронен в Петербурге на Преображенском еврейском кладбище. Его могилу и надгробие всё ещё можно найти там, недалеко от въездных ворот. Он был человеком верующим и до конца своих дней соблюдал традиции иудаизма. На надгробном памятнике изображены менора, свиток Торы и Звезда Давида, а также был установлен бронзовый бюст Антокольского работы его ученика И. Я. Гинцбурга. В книге Кобака и Пирютко сообщается об отсутствии бюста на могиле; согласно еженедельному приложению к «Красной газете», журналу «Бегемот», бюст был похищен в начале 1928 года. Бюст был найден и передан в Государственный Русский музей, где сейчас и находится в экспозиции. Возвращение бюста на кладбище не предполагается.

Семья 
 Жена — Геня Антокольская.
 Старшая дочь — Эсфирь София Антокольская. В 1899 году вступила в брак с одним из представителей выдающегося английского рода Монтефиоре — Жоржем Монтефиоре-Леви, бельгийским политиком, промышленником и изобретателем. Ещё до смерти отца Эсфири у пары родились дети, внуки Марка Антокольского.
 Младшая дочь — Александра (также иногда Анна) Антокольская. В 1903 году вышла замуж за мексиканского дипломата, второго секретаря мексиканской дипмиссии в Париже по имени Луи Рикой. Позже их брак распался, Александра получила его расторжение в Риме. Уже в 1914 году в кругах аристократии активно обсуждался её грядущий брак с графом Сфорца, по одним данным — Карло Сфорца, министром иностранных дел Италии, по другим — графом Гвидо Сфорца.
 Племянница (дочь старшего брата Михла-Пейсаха Матысовича Антокольского, 1837—1894) — Елена Павловна (Михайловна) Тарханова-Антокольская (1862—1930), художница и скульптор, была замужем за физиологом И. Р. Тархановым. Сыном другой племянницы — Ольги Павловны Антокольской (дочери того же брата) — был поэт Павел Антокольский.

Произведения 
Наиболее известные произведения:
 «Еврей-портной» (1864, дерево)
 «Скупой» (1868, кость, дерево)
 «Мальчик, крадущий яблоки» (1865, кость)
 «Спор о Талмуде» (1868, воск, дерево)
 «Нападение инквизиции на евреев» (1863—1869, воск)
 «Иван Грозный» (1870 или 1871, гипс, утрачен; 1871, бронза; 1875, мрамор; в 1871 году за эту скульптуру получил звание академика),
 Портрет В. В. Стасова (1873, мрамор, ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина),
 «Христос перед судом народа» (1874, бронза, ГРМ; мрамор, ГТГ)
 «Смерть Сократа» (1875, мрамор)
 Надгробный памятник княгине Оболенской (1876, Рим)
 Барельефы «Последний вздох» (1876, Рим)
 «Безвозвратная потеря» (1876, Рим, мрамор, Музей имени М. А. Врубеля)
 Барельеф-портрет барона М. Гинцбурга (1878)
 Портрет И. С. Тургенева (1880, гипс тонированный, ГРМ)
 «Спиноза» (1882, мрамор)
 «Мефистофель» (1883, мрамор)
 «Не от мира сего (христианская мученица)» (1887, мрамор, выставлена в Третьяковской галерее)
 горельеф «Ярослав Мудрый» (1889, майолика, Русский музей)
 «Нестор-летописец» (1890, мрамор, Русский музей)
 «Ермак» (1891, бронза, Русский музей).
 «Ангел» (для надгробного памятника Терещенко, 1895)
 Статуя императора Александра II (1896)
 Статуя императора Александра III (для установки в залах Музея императора Александра III),
 Памятник императрице Екатерине II для Вильны (1897; открыт уже после смерти автора в 1902 году)
 Памятник Петру I в Таганроге (1898)
 Памятник создателю училища для слепых детей К. К. Гроту в Санкт-Петербурге (1906)
 Памятник Петру I в Архангельске (1911)

Ученики 
 Юлия Бразоль
 Илья Гинцбург
 Борис Шац

Память 

Могила М. М. Антокольского (1843—1902), 1909 г., авторы скульптор И. Я. Гинцбург, архитектор Я. Г. Гевирц — объект культурного наследия федерального значения, основание: постановление Правительства РФ от 10.07.2001 № 527.

В честь Марка Антокольского названы улицы в Иерусалиме, Тель-Авиве, Вильнюсе и Санкт-Петербурге.

В 2016 году к 150-летию основания Русского исторического общества Центральный Банк России выпустил золотую памятную монету номиналом 50 рублей: Скульптура М. Антокольского «Нестор Летописец».

Адреса в Санкт-Петербурге 
 Весна 1867 года — доходный дом Аренс — 7-я линия В. О., 4, кв. 4;
 1867 год — 7-я линия, 28;
 Весна 1868—1870 годы — дворовый флигель дома М. С. Воронина — 5-я линия В. О., 4;
 1884—1888 годы — доходный дом И. О. Утина — Конногвардейский бульвар, 17.

Примечания

Литература 
Полные биографии
 
 
 
 
 
Статьи
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 

 Антокольский Марк (Мордух) Матвеевич. Биография и творчество
 М. М. Антокольский в Абрамцеве
 
 Фото надгробия
 Местоположение могилы на Преображенском еврейском кладбище Санкт-Петербурга

Скульпторы по алфавиту
Скульпторы Российской империи
Персоналии:Таганрог
Похороненные на Преображенском еврейском кладбище
Действительные члены Императорской Академии художеств
Скульпторы Санкт-Петербурга
Скульпторы XIX века
Скульпторы XX века